Dinkelacker ist der Name folgender Unternehmen:

 Dinkelacker, deutsche Brauerei
 Heinrich Dinkelacker, deutscher Schuhhersteller

Dinkelacker ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Dinkelacker (1873–1958), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Friedrich Dinkelacker (1806–1884), deutscher Lehrer und Abgeordneter im württembergischen Landtag